Алекса́ндр Альби́цкий:
 Альбицкий, Александр Геннадьевич (1869—?) — член IV Государственной думы от Нижегородской губернии.
 
 Альбицкий, Александр Парфенович (1883—1920) — хирург, приват-доцент Томского университета.